Danville kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Danville (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Danville, Alabama, ort, Morgan County, 
 Danville, Arkansas, countyhuvudort, Yell County, 
 Danville, Georgia, Twiggs County, 
 Danville, Indiana, countyhuvudort, Hendricks County, 
 Danville, Kentucky, countyhuvudort, Boyle County, 
 Danville, Maryland, Allegany County, 
 Danville, Virginia, countyhuvudort, City of Danville, 
 Danville, West Virginia, Boone County, 
 Danville, Iowa, Des Moines County, 
 Danville, Illinois, countyhuvudort, Vermilion County, 
 Danville, New Hampshire, ort, Rockingham County, 
 Danville, Ohio, Knox County, 
 Danville, Pennsylvania, countyhuvudort, Montour County, 
 Danville, Vermont, ort, Caledonia County, 
 Danville, Kalifornien, ort, Contra Costa County,

Se även
 Dansville, Michigan – en ort i Ingham County